Replikator (lateinisch replicatio, „Wiederholung“) bezeichnet:
  in der theoretischen Biologie eine replizierbare Einheit, beispielsweise ein Gen oder Mem; siehe Replikatorgleichungen.
 eine Software zum Datenabgleich, siehe Replikator (Software)
 eine Maschine, die Materie auf molekularer Ebene verändern kann. Siehe Assembler (Nanotechnologie)
 ein fiktives Gerät in der Fernsehserie Star-Trek, um einen Gegenstand zu duplizieren. Siehe Replikator (Star-Trek-Technologie)
 Feind der Protagonisten und Roboter in der Fernsehserie Stargate SG-1.

Siehe auch: Portreplikator